Тіме́р-Гате́ль, Тімер-Ґатель () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ер і Луар. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 90 км на захід від Парижа, 90 км на північний захід від Орлеана, 22 км на північний захід від Шартра.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 441 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 1201,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Тімер-Гатель на сайті французького Національного інституту географії
 Тімер-Гатель на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Тімер-Гатель на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам’ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Тімер-Гатель на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Тімер-Гатель на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ер і Луар

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ер і Луар